«Hold Me» (Держи меня) — песня в исполнении азербайджанского певца Фарида Мамедова, с которой он был выбран представить Азербайджан на конкурсе песни «Евровидение 2013». Авторами песни являются Джон Баллард и Ральф Чарли.

Песня была выбрана в качестве победителя 14 марта 2013 года на конкурсе Milli Seçim Turu 2013, национального отбора Азербайджана на «Евровидение», что позволило Фариду представить свою страну на международном конкурсе песни «Евровидение 2013». В дополнение к оригинальной английской версии, вскоре появилась и турецкая версия песни, которая называется «Bana Dönsen» («Если ты придёшь ко мне»).

В финале конкурса «Евровидение 2013» Фарид Мамедов с этой песней получил второе место по количеству очков в итоговой таблице результатов.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Песни Азербайджана на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2013»